Sinervo ist der Nachname folgender Personen:
 Aira Sinervo (1914–1968), finnische Schriftstellerin, Dichterin, Lyrikerin
 Elvi Sinervo (1912–1986), finnischer Schriftsteller, Dichter und Übersetzer
 Helena Sinervo († 1961), finnische Dichterin, Schriftstellerin und Übersetzerin
 Maarit Sinervo (1945–2004), finnische Journalistin, Übersetzerin und Friedensaktivistin 
 Timo Sinervo (* 1975), finnischer Diskuswerfer
 Ursula Sinervo (1949–1980), finnische Schriftstellerin
 Väinö Sinervo († 1918), stellvertretender Polizeichef von Tampere, Finnland